

Прізвище 
 Алексіс Джеймс — ямайська легкоатлетка.
 Бредлі Джеймс — англійський кіноактор.
 Вал Джеймс — американський хокеїст.
 Ванесса Джеймс — французько-британська фігуристка.
 Вільям Джеймс — американський психолог і філософ.
 Генрі Джеймс (1843—1916) — американський письменник.
 Джордж Джеймс (1893—1956) — американський історик і письменник.
 Елмор Джеймс — американський музикант.
 Кірані Джеймс — гренадський легкоатлет, олімпійський чемпіон (2012).
 Ларрі Джеймс — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1968).
 ЛеБрон Джеймс — американський баскетболіст.
 Сиріл Джеймс — афроамериканський історик, публіцист, троцькіст і теоретик марксизму вест-індійського походження.
 Скотт Джеймс — австралійський сноубордист.

Ім'я  

 Джеймс Баллард — англійський письменник
 Джеймс Беннатін — новозеландський футболіст
 Джеймс Браун — американський співак
 Джеймс Бредлі — англійський астроном
 Джеймс Генрі Брестед — американський археолог та історик
 Джеймс Б'юкенен — американській політик, 15-й п'ятий президент США
 Джеймс М. Б'юкенен — американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки (1986)
 Джеймс Ван Аллен — американський фізик і астрофізик
 Джеймс ван Рімсдайк — американський хокеїст
 Джеймс Ватсон — американський молекулярний біолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини (1962)
 Джеймс Ватт — шотландський винахідник-механік
 Джеймс Вілсон — шотландський юрист
 Джеймс Вістлер — англо-американський художник
 Джеймс Гарфілд — американській політик, 20-й п'ятий президент США
 Джеймс М. Гейвін — американський воєначальник
 Джеймс Герріот — англійський хірург-ветеринар і письменник
 Джеймс Гетфілд — американський музикант
 Джеймс Грегорі — шотландський математик і астроном
 Джеймс Гопвуд Джинс — англійський астроном, фізик і математик
 Джеймс Джойс — ірландський письменник
 Джеймс Прескотт Джоуль — англійський фізик і пивовар
 Джеймс Дін — американський кіноактор
 Джеймс Екгаус — американський актор
 Джеймс Ірвін — американський астронавт та інженер
 Джеймс Каллаган — британський політик-лейборист
 Джеймс Камерон — американський кінорежисер
 Джеймс Едвард Кілер — американський астроном
 Джеймс Коттак — американський ударник
 Джеймс Кук — англійський першовідкривач, навігатор і дослідник
 Джеймс Фенімор Купер — американський письменник
 Джеймс ЛаБрі — канадський вокаліст
 Джеймс Лавлок — англійський вчений, еколог, футуролог
 Джеймс Макгенрі — американський державний діяч
 Джеймс Макклюрг — американський лікар, політичний діяч
 Джеймс Клерк Максвелл — шотландський фізик і математик
 Джеймс Медісон — американській політик, четвертий президент США
 Джеймс Мейс — американський історик, дослідник Голодомору в Україні
 Джеймс Міррліс — шотландський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки (1996)
 Джеймс Монро — американській політик, п'ятий президент США
 Джеймс Олдрідж — австралійський письменник
 Джеймс Паркінсон — англійський психіатр, геолог, палеонтолог, політичний активіст
 Джеймс Нокс Полк — американській політик, одинадцятий президент США
 Джеймс Кларк Росс — англійський військовий моряк
 Джеймс Самнер — американський біохімік, лауреат Нобелівської премії з хімії (1946)
 Джеймс Джозеф Сильвестр — англійський математик
 Джеймс Соренсон — американський мільярдер
 Джеймс Стірлінг — шотландський математик
 Джеймс Стюарт — американський актор
 Джеймс Тейлор — американський автор-виконавець і гітарист
 Джеймс Тобін — американський економіст
 Джеймс Чедвік — англійський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики (1935)
 Джеймс Гедлі Чейз — британський письменник
 Джеймс Віллард Шульц — американський письменник, дослідник
Топоніми
 Джеймс — затока, південна частина Гудзонової затоки Північного Льодовитого океану.
Інше
 Джеймс Вебб — американська орбітальна інфрачервона обсерваторія